Rumpf steht für:
 Rumpf (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rumpf (Anatomie), Körper ohne Kopf, Hals und Gliedmaßen
 Rumpf (Heraldik), Helmkleinod
 Rumpffläche, stark abgetragenes und eingeebnetes Gebirge
 Rumpf (Programmierung), eigentlicher Inhalt einer Prozedur (Programmierung)
 Schiffsrumpf, Schiff ohne Aufbauten
 Flugzeugrumpf, Hauptbaugruppe eines Flugzeuges
 Automobiles Rumpf, ein belgischer Automobilhersteller
 Villa Rumpf, Potsdam

Siehe auch:

 Rumpff